Wyścig na 50 metrów stylem grzbietowym mężczyzn podczas Mistrzostw Europy w Pływaniu 2012 rozegrany został w dniach 23–24 maja. Wzięło w nim udział 43 sportowców z 25 krajów.

Terminarz

Rekordy

Wyniki

Eliminacje 
Wyścigi eliminacyjne odbyły się 23 maja o godzinie 10:37. Do półfinałów kwalifikowano zawodników z szesnastoma najlepszymi wynikami, maksymalnie dwóch z jednego kraju. Na tym etapie rozgrywek pięciu pływaków ustanowiło rekordy krajowe. Byli to: Białorusin Pawieł Sankowicz (25.49), Norweg Lavrans Solli (25.67), Portugalczyk Alexis Manacas Santos (25.88), Bułgar Martin Żelew (26.26) oraz Czech Martin Baďura (26.31).

Półfinały 
Półfinały rozegrano 23 maja o godzinie 18:37. Do finału kwalifikowano zawodników z ośmioma najlepszymi wynikami. Na tym etapie rozgrywek trzech sportowców poprawiło rekordy kraju. Byli to: Białorusin Pawieł Sankowicz (25.36), Norweg Lavrans Solli (25.40) oraz Węgier Richárd Bohus (25.36).

Finał 
Finał odbył się 24 maja o godzinie 18:19. Na tym etapie rozgrywek trzech zawodników ustanowiło rekord kraju. Byli to: Węgier Richárd Bohus (25.14), Białorusin Pawieł Sankowicz (25.25) oraz Norweg Lavrans Solli (25.28).

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 Wyniki mistrzostw

Mistrzostwa Europy w Pływaniu 2012